| mål         = {{#expr:
 7 +
 6 + 
 8}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (3:e titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 1966 Irak
| följande    = Jordanien 1988
}}
Arabiska mästerskapet i fotboll 1985 var det 4:e arabiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Saudiarabien mellan 3 och 12 juli 1985.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 1985
1985 i Saudiarabien
Internationella fotbollstävlingar i Saudiarabien